Кубок обладателей кубков 1973 — седьмой розыгрыш второго по значимости турнира, победу в котором одержал советский клуб  Спартак Ленинград, в финале обыгравший югославскую  Югопластику.

Квалификация

1-й раунд

1/8 финала

Групповой этап

Группа А

Группа Б

1/2 финала

Финал 

Подробности финала - Станислав Таратынов. Они были первыми... Полная статистика двух победных финалов ленинградского «Спартака» в Кубке кубков

Победитель

Ссылки 
 сезон 1973

1972 год в баскетболе
1973 год в баскетболе